Tyčinka se používá ve více významech:

 zdrobnělina od slova tyč
 malá (například kouzelnická) hůlka, malá příčka
 tyčinka (gastronomie) – slaná těstovinová, čokoládová, nugátová, rumová či kokosová pochoutka
 tyčinka (botanika) – samčí část květu rostlin
 tyčinky (bakterie) – označení pro bakterie typického podlouhlého tvaru
 tyčinka (oko) – světločivná buňka, viz stavba oka
 tyčinka (pomůcka) – laboratorní pomůcka v chemii
 vonná tyčinka – druh kadidla

Externí odkazy